Амбарная — река на севере Красноярского края России, протекает по Таймырскому Долгано-Ненецкому району.

Длина реки — 60 км, водосборная площадь — 428 км².

Берёт исток из озера Амбарное, впадает в озеро Пясино.

29 мая 2020 года через правый приток Далдыкан в Амбарную попало около 20 тысяч тонн дизельного топлива. Чтобы не допустить загрязнения озера Пясино, на реке были установлены боновые заграждения, однако полностью задержать ими утечку нефтепродуктов не удалось.

Примечания 

Бассейн Пясины
Реки Таймырского Долгано-Ненецкого района